Лао может означать:

 Лао (река) — река в Италии.
 Лао — этническая группа в Юго-Восточной Азии.
 Лао — соединения лантана.
  (род. 1991) — американская теннисистка.

См. также 
 Лаос (значения)
 Лау